Конечни () — чеське прізвище.

Персоналії 
 Лукаш Конечни (1978) — чеський професійний боксер, чемпіон Європи за версією EBU, «тимчасовий» чемпіон світу за версією WBO, призер чемпіонатів світу серед аматорів, учасник Олімпійських ігор.
 Тревіс Конечни (1997) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Ярослав Конечни (1976) — чеський професійний боксер,  учасник Олімпійських ігор.